Flodqvist är ett svenskt efternamn som bärs av: 

 Pontus Flodqvist  (född 1988), simmare
 Thord Flodqvist (1926–1988), svensk ishockeyspelare 
 Thom Flodqvist, svensk ishockeyspelare 

Svenska efternamn